Єкімов В'ячеслав Володимирович (4 лютого 1966 р., Виборг, Ленінградська область, СРСР) — радянський і російський велогонщик.
 Леонід Єкімов — російський спортсмен, кульова стрільба.